Lauze est un nom commun ou un nom propre qui peut désigner :

Nom commun 

 Lauze (pierre) : pierre plate utilisée pour les toitures et les dallages

Hydronyme 
 Lauze (Gimone), rivière française affluent de la Gimone
 Lauze (Gers), rivière française affluent du Gers
 Lauze (Ariège), rivière française affluent de l'Ariège

Patronyme 
Les personnalités remarquables suivantes portent ce patronyme :
 François de Lauze, maître à danser français du début du .
 Maurice Lauze, coureur cycliste français.
 Mireille Lauze, femme politique.
 Claude Romain Lauze de Perret, homme politique.

Toponyme 
 Sainte-Croix-à-Lauze, commune française, située dans le département des Alpes-de-Haute-Provence
 Lauzès, commune française, située dans le département du Lot
 Sabadel-Lauzès, commune française, située
 
 Dôme de la Lauze

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie d'hydronyme